Sorabji ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelia Sorabji (1866–1954), britische Anwältin, Sozialreformerin und Autorin
 Kaikhosru Shapurji Sorabji (1892–1988), britischer Komponist, Pianist und Musikkritiker parsischer Herkunft
 Richard Sorabji (* 1934), britischer Philosophiehistoriker